Huna steht für:

 Huna, eine esoterische Interpretation der alten ethnischen Religion Hawaiis
 Huna(s), ein Stammesverband aus Zentralasien, der bis nach Indien vordrang, siehe Alchon
 Rab Huna, Amoräer der 2. Generation in Babylonien
 Huna bar Chijja, Amoräer der 3. Generation in Babylonien
 Huna bar Jehoschua, Amoräer der 5. Generation in Babylonien
 Huna bar Natan, babylonischer Amoräer der 6. Generation

Huna oder Huňa ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Huňa (* 1979), tschechischer Fußballspieler
 Ludwig Huna (1872–1945), österreichischer Schriftsteller
 Rudolf Huna (* 1980), slowakischer Eishockeyspieler